Hargnies (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Hargnies (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais